Venegono è il toponimo di 2 comuni della provincia di Varese
Venegono Inferiore
Venegono Superiore